"Night Nurse" (em português, "Enfermeira Noturna") é o 19º single do grupo alemão de dance Cascada. Lançado em 2010. Night Nurse segue a mesma batida de seus singles antecessores "Pyromania" e Fever. Este single conta com a participação especial do cantor Neal Antone, vocal do projeto R.I.O., também alemão, constituído pelos mesmos DJs Yanou e Manian do Cascada. Não há nenhuma informação dos tracklists dos possíveis maxi-singles e CDs de Remixes. A capa do single exibe uma cena do videoclipe.

O single alcançou a 67ª posição nas paradas da IFPI na República Checa.

Faixas 
Alemanha (Single)

 "Night Nurse" (Radio Edit)
 "Night Nurse" (Acapella)
 "Night Nurse" (Instrumental)

Videoclipe 

"Night Nurse" foi filmado em Berlin, Alemanha no mês de outubro. O videoclipe foi lançado officialmente no dia 6 de novembro de 2010 mas a produção só chegou a internet no dia 8 de novembro, dois dias após seu lançamento. O videoclipe foi postado no YouTube em HD pelo site oficial do grupo. O vídeo mostra Natalie dentro de um casulo que se rompe liberando uma criatura mestre que é tratada como um ser maior.

Canções gravadas por Cascada
Singles de 2010